Assembleia Nacional ( für Nationalversammlung) ist der Name folgender Parlamente portugiesisch sprachiger Länder Afrikas:

 Assembleia Nacional, Angola
 Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Guinea-Bissau
 Assembleia Nacional, Kap Verde
 Assembleia Nacional Popular, 1974 bis 1994 offizieller Name der Assembleia da República Mosambik
 Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, São Tomé und Príncipe